1 dzielnica miasta w Niemczech:
 Behrendorf – dzielnica Werben (Elbe)

1 gmina w Niemczech:
 Behrendorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland